Goyer ist der Familienname folgender Personen:

 David S. Goyer (* 1965), US-amerikanischer Comicautor, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Jean-Pierre Goyer (1932–2011), kanadischer Jurist und Politiker